The Age of Innocence steht für:

 The Age of Innocence, Originaltitel eines Romans von Edith Wharton (zuerst als Amerikanische Romanze bzw. Im Himmel weint man nicht, später als Zeit der Unschuld (Roman) erschienen)

Literaturverfilmungen:
 The Age of Innocence (1924), US-amerikanisches Drama von Wesley Ruggles
 The Age of Innocence (1934), US-amerikanische Literaturverfilmung von Philip Moeller
 The Age of Innocence, Originaltitel der US-amerikanischen Literaturverfilmung von Martin Scorsese, siehe Zeit der Unschuld (1993)